

Паквокі — місто, штат Вісконсин
 Паквокі — переписна місцевість, штат Вісконсин